Сан Исидро дел Рефухио има више значења:

 Сан Исидро дел Рефухио, Ел Тахо (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро дел Рефухио (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику